Muriqan, albániai falu Elbasan megyében
Muriqan, albániai falu és határátkelő Shkodra megyében